Рохан Бопанна (; родился 4 марта 1980 года в Бангалоре, Индия) — индийский профессиональный теннисист, специализирующийся на играх в парном разряде; победитель одного турнира Большого шлема в миксте (Открытый чемпионат Франции-2017); финалист одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США-2010); финалист одного турнира Большого шлема в миксте (Открытый чемпионат Австралии-2018); финалист Итогового чемпионата ATP (2012 и 2015) в парном разряде; победитель 23 турниров ATP в парном разряде; бывшая третья ракетка мира в парном разряде.

Общая информация 
Рохан — младший из двух детей Эм-Джи и Малики Бопанны; его сестру зовут Рашми.

Ныне индиец женат: его супругу зовут Суприя Аннайя. Пара оформила свои отношения в ноябре 2012 года.

Бопанна в теннисе с 11 лет, но серьёзно стал играть только в 19. Любимое покрытие — трава. В процессе игровой карьеры Рохан некоторое время тренировался под руководством Си-Джи Кришны Бхупати — отца Махеша Бхупати.

Спортивная карьера

Начало карьеры 
Бопанна специализируется на играх в парном разряде. В 2001 году он выиграл первый в карьере парный «фьючерс».
В январе 2002 года он дебютирует на основных соревнованиях ATP-тура, сыграв в парном розыгрыше турнира в Ченнаи. В марте и сентябре того же года Рохану удалось выиграть по одному «фьючерсу» в одиночном разряде. В январе 2003 года он получил специальное приглашение на турнир в Ченнаи и впервые сыграл в основных соревнованиях в одиночках. В первом раунде он проиграл хорвату Желько Краяну. В феврале Бопанна сыграл первые матчи за сборную Индии в отборочном раунде розыгрыша Кубка Дэвиса. В августе 2003 года Бопанна совместно с пакистанским теннисистом Айсамом-уль-Хак Куреши выиграл дебютный турнир серии «челленджер», проходивший в Денвере. В конце того месяца смог выиграл одиночный «фьючерс» в Индонезии.

За период с 2004 по 2005 год Бопанна выиграл один «фьючерс» и три в парном разряде. В январе 2006 года он впервые вышел в финал турнира АТП, сыграв его в парном розыгрыше турнира в Ченнаи вместе с Пракашем Амритраджем. В июне того же года Рохан смог через квалификацию отобраться на турнир в Халле и сыграть в первом раунде против лидера мировой классификации Роджера Федерера. Их матч завершился поражением Бопанны со счётом 6-7(4), 2-6. Осенью он вышел ещё в один парный финал АТП в Мумбае в дуэте с Мустафой Гхусом.

В июле 2007 года Бопанна сделал победный дубль на «челленджере» в Дублине, выиграв одиночные и парные соревнования. Титул в одиночках стал последним для Рохана, добытым в карьере на индивидуальных соревнованиях. Летом 2007 года он победил ещё на четырёх парных «челленджерах», которые он покорил совместно с Айсамом-уль-Хак Куреши. В конце сентября дуэт Бопанна/Куреши вышел в финал турнира АТП в Мумбае. В январе 2008 года на Открытом чемпионате Австралии Бопанна впервые выступил в основной парной сетке турнира из серии Большого шлема и смог в альянсе с Радживом Рамом пройти в третий раунд. В июле того же года Бопанна и Куреши вышли в парный финал турнира в Ньюпорте. В августе в паре с американцем Эриком Бутораком он выигрывает первый титул на турнирах ATП, победив в Лос-Анджелесе. В октябре с Максимом Мирным дошёл до финала в Санкт-Петербурге.

2009—2012 (финал в США) 
В феврале 2009 года Бопанна вместе с финном Яркко Ниеминеном вышел в финал в Сан-Хосе. В том сезоне ему совместно с Куреши покорились ещё три титула на турнирах серии «челленджер». В феврале 2010 года в паре Бопанна и Куреши добывают титул на турнире в Йоханнесбурге. Весной они выиграли два «челленджера» и вышли в финалы турниров АТП в Касабланке и Ницце. На Уимблдонском турнире этого года они добираются до четвертьфинала. В июле, выступив на турнире в Атланте с Кристофом Влигеном, он смог выйти в финал. Такого же результата он достигает в августе на турнире в Нью-Хэйвене в паре с Куреши. На Открытом чемпионате США Бопанне и Куреши удается дойти до финала, где они уступают американскому дуэту Бобу и Майку Брайанам 6-7(5), 6-7(4). Этот результат позволил Рохану войти в топ-20 мирового парного рейтинга. До конца сезона их дуэту удалось ещё раз выйти в финал на турнире в Санкт-Петербурге.

На Открытом чемпионате Франции 2011 года Бопанна и Куреши вышли в 1/4 финала. В июне они смогли выиграть парный приз турнира на траве в Халле. На Открытом чемпионате США они остановились в шаге от повторения прошлогоднего выступления, закончив свои выступления в полуфинале. В октябре Бопанна и Куреши выиграли турнир в Стокгольме, а в ноябре впервые побеждают на турнире серии Мастерс в Париже. В концовке сезона пара Бопанна Куреши приняла участие в Итоговом турнире года, однако в своей группе проиграла все три поединка и выбыла с турнира.

В начале марта 2012 года Рохан совместно с соотечественником Махешом Бхупати выиграл парные соревнования турнира в Дубае. В августе их дуэт представлял Индию на Олимпийских играх, которые проводились в Лондоне. Во втором раунде они проиграли французам Жюльену Беннето и Ришару Гаске. После Олимпиады Бопанна и Бхупати смогли выйти в финал на Мастерсе в Цинциннати. В октябре они попали в финал Мастерса в Шанхае, а в ноябре смогли победить на Мастерсе в Париже. На итоговом турнире года Бопанне и Бхупати удалось выйти в финал, где они проиграли испанцам Марселю Гранольерсу и Марку Лопесу.

2013—2017 
В феврале 2013 года Рохан в дуэте с британцем Колином Флемингом выигрывает турнир в Марселе. Весной на Мастерсе в Риме в паре с Бхупати он прошёл до финала. Летом выступив на Уимблдонском турнире с французом Эдуаром Роже-Вассленом, Бопанна смог пройти в полуфинал. 22 июля 2013 года Рохан достиг в парном рейтинге наивысшего для себя третьего места. В октябре Бопанна и Роже-Васслен победили в парном розыгрыше турнира в Токио. В январе 2014 года Бопанна, возобновив сотрудничество Айсамом-уль-Хак Куреши, смог выйти в финал турнира в Сиднее. В конце февраля они стали победителями турнира в Дубае, а в мае попали в финал в Ницце.

В 2015 году Бопанна начал выступать с известным парником Даниэлем Нестором и уже в январе они берут титул на турнире в Сиднее. Следующий трофей они берут в феврале на турнире в Дубае. В апреле, сменив партнёра по выступлениям (им стал румын Флорин Мерджа) Бопанна выходит в финал турнира в Касабланке. В мае Бопанна и Мерджа смогли победить на Мастерсе в Мадриде. В июне, выступая на траве, они смогли выиграть парный титул в Штутгарте и выйти в финал в Халле. На Уимблдонском турнире Бопанна и Мерджа остановились в шаге от решающего матча, дойдя до полуфинала. На Открытом чемпионате США их пара вышла в 1/4 финала. Приняв участие в конце года на Итоговом турнире, Бопанна и Мерджа смогли выйти в финал, где уступили братьям Брайанам.

В начале сезона 2016 года Бопанна и Мерджа вышли в финал турнира в Сиднее. Следующий раз до финального поединка они добираются в мае на Мастерсе в Мадриде. На Открытом чемпионате Франции они прошли в 1/4 финала. В августе Бопанна принял участие во второй для себя Олимпиаде, которая проводилась в Рио-де-Жанейро. В мужском парном разряде, выступив с Леандером Паесом, он проиграл стартовый матч, а в соревнованиях смешанных пар (с Саней Мирзой остановился в шаге от медалей, выйдя в полуфинал и проиграв в нём и матче за третье место.

На старте 2017 года Бопанна в паре с соотечественником Дживаном Недунчежияном выиграл домашний турнир в Ченнаи. На Открытом чемпионате Австралии он сумел взять свой первый в карьере титул из серии Большого шлема. Бопанна смог победить в миксте, где он выступал в паре с Габриэлой Дабровски. В финале они переиграли Анну-Лену Грёнефельд и Роберта Фару со счётом 2-6, 6-2, [12-10]. В апреле Рохан смог выиграть грунтовый Мастерс в Монте-Карло в партнёрстве с уругвайцем Пабло Куэвасом. В августе уже на Мастерсе в Монреале он вышел в финал, достигнув его в паре с Иваном Додигом. В октябре Бопанна выиграл ещё один титул совместно Пабло Куэвасом на зальном турнире в Вене.

2018—2023 
На Открытом чемпионате Австралии 2018 года в миксте совместно с венгеркой Тимея Бабош индийский теннисист проиграл финал паре Габриэла Дабровски и Мате Павич — 6-2, 4-6, [9-11]. На Открытом чемпионате Франции ему удалось выйти в четвертьфинал в дуэте с французом Эдуаром Роже-Вассленом. Также их дуэт выступил и на Открытом чемпионате США.

В январе 2019 года вместе с Дивиж Шараном выиграл домашний турнир в Пуне, в финале их дуэт переиграл пару Люк Бэмбридж и Джонни О'Мара в двух сетах.

В январе 2020 года Бопанна смог победить на турнире в Дохе в альянсе с Уэсли Колхофом.

На Открытом чемпионате Австралии 2023 года 42-летний Бопанна третий раз в карьере дошёл до финала турнира Большого шлема в миксте, выступая в паре с Саней Мирзой.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (16)

Победы (6) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (10)

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы Итогового чемпионата ATP в парном разряде (2)

Поражения (2)

Финалы турниров ATP в парном разряде (55)

Победы (23) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (32)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (42)

Победы (19)

Поражения (23)

Финалы турниров Большого шлема в смешанном парном разряде (3)

Победы (1)

Поражения (2)

История выступлений на турнирах 
По состоянию на 6 июня 2022 года

Для того, чтобы предотвратить неразбериху и удваивание счета, информация в этой таблице корректируется только по окончании турнира или по окончании участия там данного игрока.

К — проигрыш в отборочном турнире.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Индии
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в смешанном парном разряде
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года